Лос Пиларес има више значења:

 Лос Пиларес (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пиларес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пиларес (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пиларес (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пиларес (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пиларес (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пиларес (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пиларес (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Пиларес (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Пиларес (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Пиларес (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Пиларес (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пиларес (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Пиларес (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Пиларес (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пиларес (Виста Ермоса), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Пиларес (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Пиларес, КБТИС (Закатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Пиларес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пиларес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пиларес (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пиларес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Пиларес, Ла Хоја (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Пиларес, Ел Енсинал (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пиларес (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пиларес (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Пиларес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Пиларес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Пиларес (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Пиларес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пиларес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пиларес (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пиларес (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Пиларес (Истенко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Пиларес (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пиларес (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Пиларес (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику